Йоанн Динис () — французский легкоатлет, специализируется в спортивной ходьбе на 50 километров. Действующий рекордсмен мира в ходьбе на 50 000 метров на стадионе — 3:35.27,20.

Выступал на олимпийских играх 2008 года, но не смог финишировать. На Олимпиаде 2012 года был дисквалифицирован. 15 августа 2014 года стал чемпионом Европы в заходе на 50 километров, установив новый мировой рекорд — 3:32.33.

8 марта 2015 года на чемпионате Франции установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 километров — 1:17.02. Он превзошёл предыдущий рекорд россиянина Владимира Канайкина — 1:17.16.

На чемпионате мира 2017 года француз стал победителем на дистанции 50 км, установив рекорд чемпионатов (3:33.12) и став самым возрастным чемпионом мира по лёгкой атлетике .

Личная жизнь 
В повседневной жизни является лицензированным энологом. Отец двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные ходоки Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года

Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года